Тауберт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Тауберт, Зигфрид (1880—1946) — обергруппенфюрер СС.
 Тауберт, Иван Иванович (1717—1771) — русский историк, библиотекарь, типограф.
 Тауберт, Карл Готфрид Вильгельм (1811—1891) — немецкий пианист и композитор.
 Тауберт, Пауль Герман Вильгельм (1862—1897) — немецкий ботаник.